Live at the Royal Albert Hall est le titre de plusieurs albums de musique enregistrés au Royal Albert Hall, parmi lesquels :

 Live at the Royal Albert Hall, un concert de Jimi Hendrix sorti en 1969 paru sur divers albums ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album live de The Byrds enregistré en concert au Royal Albert Hall de Londres en 1971 et paru en 2008 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album d'Emerson, Lake and Palmer sorti en 1993 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album de Nick Cave and the Bad Seeds sorti en 1998, paru avec une compilation Best of des morceaux les plus populaires de Nick Cave and the Bad Seeds ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album de Deep Purple sorti en 1999 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album des Who sorti en 2003 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album d'Erasure sorti en 2007 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album de The Cinematic Orchestra sorti en 2007 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album de Adele sorti en 2011 ;
 Live at the Royal Albert Hall, un album de Bring Me the Horizon, sorti en 2016.